Paul Berger peut désigner :
 Paul Berger (18..-19..), photographe français ;
 Paul Berger (1845-1908), chirurgien français.